Световният шампионат на Формула 1 (2013) е 64-тият пореден сезон на ФИА Формула 1. Той започна на 17 март с Голямата награда на Австралия и завърши на 24 ноември с Голямата награда на Бразилия. Единадесет отбора и двадесет и трима пилоти участваха в 19-те състезания от календара.

Сезон 2013 е последният, в който се използват атмосферните осем цилиндрови двигатели с работен обем 2.4 литра, въведени през 2006. От 2014 в сила влизат новите 1.6 литрови V6 турбо двигатели.

Себастиан Фетел повтори успеха си от 2012 и спечели четвъртата си поредна титла, с което стана едва третият пилот с четири последователни титли в историята на Формула 1. Неговият отбор, Ред Бул Рейсинг спечели титлата при конструкторите.

Сезонът е гледан от 450 млн. зрители, което е с 50 млн. зрители по-малко от предходния сезон.

Отбори

Календар

Резултати

Стартове

Класиране при пилотите 
Точки се присъждат на първите десет класирани, използвайки следната система:

† Пилотите означени с този символ не са завършили състезанието, но са били класирани, тъй като са покрили 90% от състезателната дистанция.

Класиране при конструкторите

Източници 

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони